Реджо-Эмилия (Reggio Emilia chess tournament) — традиционные новогодние турниры, проводятся шахматной федерацией Италии в городе Реджо-нель-Эмилия с 1958 г. по инициативе Э. Паоли. С 1983 г. проводятся по 2 турнира одновременно: главный (так называемый гроссмейстерский) и побочный.

Победители турниров

Литература 
 

Шахматные турниры
Шахматы в Италии
Мероприятия, регулярно проводимые с 1958 года